SAKK est un sigle pour :
 Centre d'éducation Same, en finnois : Saamelaisalueen koulutuskeskus.
 Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer, en allemand : Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung